John Bennett (hockeyer) (1885-1973), Brits hockeyer
 John Bennett (acteur) (1928-2005), Brits acteur
 John Bennett (atleet) (1930), Amerikaans atleet
 John Bennett (zwemmer), Australisch zwemmer
 John Bennet (politicus) (1948), Amerikaans politicus
 John Bennett (muzikant), Amerikaans muzikant
 John Bennett (golfer)